Фанчелли () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Фанчелли, Доменико (1469—1519) — итальянский скульптор.
 Фанчелли, Козимо (1620—1688) — итальянский скульптор.
 Фанчелли, Лука (1430—1494) — итальянский архитектор.